Fryba bezeichnet:
 Fryba (Weichsel), Zufluss der Weichsel bei Chełmno (Kulm)

Fryba oder Frýba ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Fryba (1899–1986; geboren als Johann Frýba), österreichischer Kontrabass-Virtuose und Komponist
 Ladislav Frýba (1929–2019), tschechischer Bauingenieur und Ingenieurwissenschaftler 
 Mirko Frýba (1943–2016), tschechisch-schweizerischer Psychoanalytiker, buddhistischer Mönch